— серия лайт-новел Масамунэ Кудзи с иллюстрациями Хисаси, и дизайном меха от Курогина. Выпускается издательством Kadokawa под лейблом Kadokawa Sneaker Bunko. Первый том вышел в феврале 2014 года. Манга-адаптация с иллюстрациями Рику Аякавы начала выходить в ежемесячном Comp Ace с 26 июня 2015 года. В марте 2015 года вышел drama CD, который написал Кудзи. В сентябре 2015 года была анонсирована аниме-адаптация. Премьера аниме состоялась с 5 на июля 2016 по 20 сентября 2016 года. Позже с 30 сентября по 28 октября вышла OVA.

Сюжет 
История этой серии разворачивается вокруг паренька по имени Кидзуна Хида, который обладает способностью «усиливать» девушек занимаясь с ними непристойностями. Его способность оказывается решающей для него и других учащихся академии стратегической обороны Атараксия в борьбе с иным миром.

Персонажи 
 — главный герой, новый учащийся академии Атараксия. Увеличивает мощь девушек с помощью непристойных действий с ними.

Сэйю: Кэндзи Акабанэ (аниме) -

 — одна из главных героинь истории. В прошлом была найдена в Токио, потерявшей память и не помнящей ничего, кроме своего имени. Периодически появляющиеся у нее воспоминания о использовании HHG, заставляют девушку подозревать, что на самом деле она происходит из параллельного мира. Айнэ обладает прямолинейным характером, а также не выбирает слов, даже если это ранит окружающих ее людей. В бою использует HHG Зерос. Так как ее HHG не имеет никакого дальнобойного оружия, в бою полагается на ближний бой. В результате этого может легко проиграть противнику с дальнобойным оружием. Несмотря на это, саму себя Айнэ считает превосходящей остальных пользователей HHG.

Сейю: Акари Кагэяма (аниме) и Аяка Кимура (drama CD).

 -

Сейю: Тинацу Акасаки и Хикару Иссики (drama CD).

 -

Сейю: Дзюри Нагацума (аниме) и Итиго Момои (drama CD).

 -

Сейю: Рика Кинугава (аниме) и Рино Кавасима (drama CD).

 -

Сейю: Хина Кино (аниме)

Медия

Лайт-Новелла 
Новелла была написана Масамунэ Кудзи и иллюстрирована художником Хисаси, с рисунками меха от художника Курогин. Новелла печаталась в издательстве Kadokawa от Sneaker Bunko. Первый том был выпущен в феврале 2014 года.

Страницы

Манга 
26 июня 2015 года адаптация манги с искусством Рику Аякава начала издаваться в Comp Ace от Kadokawa.

Страницы

Примечания